En geometría, una trisectriz es una curva que se puede utilizar como herramienta adicional para trisecar un ángulo arbitrario con regla y compás. Tal método cae fuera de los permitidos exclusivamente con regla y compás, por lo que no contradice el bien conocido teorema que establece que un ángulo arbitrario no se puede trisecar con ese tipo de construcción. Existen diversas curvas con esta propiedad, que se diferencian por los distintos métodos utilizados en su construcción. Entre los ejemplos más conocidos, figuran:
 Trisectriz caracol (algunas fuentes se refieren a esta curva simplemente como trisectriz o limaçon)
 Trisectriz de Maclaurin
 Trisectriz de Longchamps (también conocida como trébol equilátero)
 Trisectriz de Tschirnhausen (también conocida como trisectriz de Catalan y cúbica de L'Hopital)
 Folium de Durero
 Concoide de Nicomedes
 Parábola cúbica
 Hipérbola con excentricidad 2
 Rosa polar, en forma de sinusoide con frecuencia angular de un tercio (trébol regular)
 Parábola

Un concepto relacionado es una sectriz, que es una curva que se puede usar para dividir un ángulo arbitrario por cualquier número entero. Entre los ejemplos más conocidos se incluyen:
 Espiral de Arquímedes
 Cuadratriz de Hipias
 Sectriz de Maclaurin
 Sectriz de Ceva
 Sectriz de Deslanges

Véase también
 Trisección del ángulo
 Duplicación del cubo
 Método neusis
 Cuadratriz

Referencias
 Loy, Jim "Trisección de un ángulo", Parte VI
 
 "Curva de Sectrix" en Encyclopédie des Formes Mathématiques Remarquables (en francés)

Enlaces externos

Curvas